Пиньо () — фамилия.
 Пиньо, Джана (род. 1982) — боснийская актриса.
 Пиньо, Ив (род. 1946) — французский актёр и режиссёр.
 Пиньо, Стефано (род. 1991) — бразильский футболист.

Составные фамилии 
 Кристован де Пиньо, Клаудио (1922—2000) — бразильский футболист, нападающий.
 Пиньо де Соуза, Роберт де (род. 1981) — бразильский футболист, нападающий.
 Пиньо де Беэн, Пьер (1741—1799) — католический прелат, епископ, апостольский викарий Кохинхина.